Никола́й Григо́рьевич Григо́рьев (род. 21 декабря 1933, Каликово, Чувашская АССР) — советский и российский , доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный врач РСФСР (1991).

Биография 
Родился в чувашской крестьянской семье в деревне Каликово. В 1958 году окончил лечебный факультет Казанского медицинского института.

В 1958—1961 годы работал хирургом, главным врачом Янтиковской центральной районной больницы. С 1963 года, по окончании клинической ординатуры на базе кафедры факультетской хирургии Казанского медицинского института, работал хирургом в Канашской городской больнице и Республиканской больнице министерства здравоохранения Татарской АССР (1965—1970).

В 1970—1979 годы — главный хирург министерства здравоохранения Чувашской АССР, в 1979—1994 годы — министр здравоохранения Чувашской АССР (с 1992 — Чувашской республики). Способствовал созданию в Чебоксарах МНТК «Микрохирургия глаза», открытию больницы скорой медицинской помощи на 600 коек с акушерским корпусом на 100 коек, Республиканской детской больницы с поликлиникой, городской стоматологической и детской стоматологической поликлиник, акушерского корпуса при Республиканской больнице; реконструкции Республиканского онкологического диспансера. Инициатор открытия при медицинском факультете Чувашского университета специальностей «Педиатрия», «Стоматология».

Одновременно с 1990 года — профессор кафедры общей хирургии Чувашского государственного университета.

С 1990 по 1993 — народный депутат РСФСР; был членом депутатской группы «Медицинские работники».

Научная деятельность 
В 1969 году защитил кандидатскую, в 1989 — докторскую диссертацию.

Морфологически доказал чувствительную природу клеток второго типа Догеля, предложил оригинальный метод оперативного лечения стеноза фатерова соска, осложнённого желтухой, с использованием лазерного скальпеля и образованием клапана сосочка.

Автор более 140 научных работ, в том числе 8 монографий, 4 изобретений, 1 патента.

Избранные труды 

 Григорьев Н. Г. Острые заболевания органов брюшной полости. — Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1981. — 80 с.
 Григорьев Н. Г. Русско-чувашский словарь медицинских терминов / Под. ред. А. Е. Горшкова; Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук. — Чебоксары : Чувашия, 1996. — 206 с.
 Григорьев Н. Г. Холецистит и его профилактика. — Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1978. — 96 с.
 Григорьев Н. Г. Хронический холецистит и его осложнения (стеноз сосочка). — Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1985. — 125+2 с.
 Григорьев Н. Г. Хронический холецистит и его профилактика : (Клинико-морфол. исслед.) : Автореф. дис. … д-ра мед. наук : (14.00.27; 14.00.23). — Казань, 1980. — 28 с.
 Григорьев Н. Г. Экспериментально-морфологический анализ афферентной иннервации желчного пузыря и ее состояние при некоторых заболеваниях желчевыводящих путей : Автореф. дис. … канд. мед. наук : (777) / Казан. гос. мед. ин-т им. С. В. Курашова. — Казань ; Л., 1968. — 20 с.
Публицистика

 Григорьев Н. Г. Врачи-писатели Чувашии : [в 5 кн.]. — Чебоксары : [б. и.], 2008—2009.
 Кн. 1 : Многогранный талант : [о П. Н. Осипове], 2008. — 190 с.
 Кн. 2 : Кузьма Пайраш. Кн. 3 : Выживший в концлагерях : [о Н. Е. Евдокимове]. Кн. 4 : Мӗтри Ваҫлейӗ, 2009. — 182 с.
 Кн. 5 : Жизнь моя : [автобиогр.]. — 367 с.
 Григорьев Н. Г. Дни, равные жизни. — Чебоксары.
 Григорьев Н. Г. Им доверялось здоровье народа : очерки. — Чебоксары : Калем, 2002. — 146 с.
 Григорьев Н. Г. Наш Василий Михайлов. — [Чебоксары : ЧГИГН], 2008. — 78 с.
 Григорьев Н. Г. Офтальмология Чувашии и Святослав Федоров. — Чебоксары : ЧГИГН, 2007. — 196 с.
 Григорьев Н. Г. Сельский доктор — Фирс Григорьев. — Чебоксары: ЧГИГН, 2000. — 135 с.
 Григорьев Н. Г. Со скальпелем в руке в борьбе за жизнь : [очерки о медиках Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова] : посвящается 35-летию ЧГУ и медицинского факультета. — Чебоксары, 2002. — 191 с.
 Григорьев Н. Г. Организаторы хирургической службы Чувашии (1911—2003). — Чебоксары, 2003. — 120 с.

Общественная деятельность 
 Член союза писателей России (2003).

Награды 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 нагрудный знак «Отличник здравоохранения СССР» (1970)
 нагрудный знак «Отличник Гражданской обороны СССР» (1979)
 Заслуженный врач Чувашской АССР (1981)
 медаль «Ветеран труда» (1984)
 нагрудный знак «Н. И. Пирогов» (1987) ИК Красного Креста и Красного Полумесяца СССР
 Заслуженный врач РСФСР (1991)
 Государственная премия Чувашской Республики в области науки им. И. Я. Бичурина (1993)
 Почётный гражданин д. Каликово (1997)
 медаль Международного благотворительного фонда «Меценат столетия» (2006)
 Почётный гражданин Канашского района Чувашской Республики (2009)
 памятная медаль «В ознаменование 130-летия со дня рождения И. В. Сталина» (2009) ЦК КПРФ
 памятная медаль «А. П. Чехов. 150 лет со дня рождения» (2010)
 Международная литературная премии им. М. Сеспеля (2013)
 медаль «Летчик-космонавт СССР А. Г. Николаев» (2013)
 Почётный гражданин города Чебоксары (2016)
 Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1976, 1983), Президиума Верховного Совета Чувашской Республики (1991, 1993), Чувашской Республики (2013), Министерства здравоохранения РСФСР (1983), Министерства здравоохранения России (1993).

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Министры Чувашской АССР
Народные депутаты России
Заслуженные врачи Чувашской АССР
Члены Союза писателей России
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XXI века